Белока́менная:

 Белокаменная — узловая железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги. 
 Белокаменная — остановочный пункт / пассажирская платформа Московского Центрального Кольца.
 Распространённое неофициально-поэтическое название города Москвы.